Arnaldo Forlani (1925) – politico e Presidente del Consiglio italiano
Alessandro Forlani (1959) – politico italiano, figlio di Arnaldo
Claire Forlani (1971) – attrice britannica

Altro
Governo Forlani – Governo della Repubblica Italiana in carica tra il 1980 ed il 1981